Ди́тер Мю́ллер (; род. 1 апреля 1954, Оффенбах-ам-Майн, Германия), при рождении Ди́тер Ка́стер () — немецкий футболист.

Биография 
Он родился в семье футболиста Хайнца Кастера, выступавшего за «Санкт Паули». Фамилию своего приёмного отца Мюллера он взял лишь в 1973 году.

Клубная карьера 
В немецкой Бундеслиге Дитер Мюллер сыграл 303 матча и забил 177 голов, что позволило ему расположиться на 7 месте в рейтинге лучших бомбардиров Германии.

Его профессиональная карьера началась в 1972 году в клубе «Киккерс», где он выступал ещё имея фамилию своего родного отца Кастер. За сезон он провёл лишь два матча и в 1973 отправился в «Кёльн» уже под фамилией Мюллер.

С «Кёльном» Дитер два раза был обладателем кубка и один раз чемпионом Германии. Особой его заслугой были шесть забитых мячей (на 12, 23, 32, 52, 73 и 85-й минуте) в матче против «Вердера» (итоговый счёт 7:2). Видеозаписи этого матча отсутствуют, так как телеоператоры объявили забастовку в этот день. В том же сезоне Мюллер стал лучшим бомбардиром Германии (24 гола в 33 матчах). Лучшим бомбардиром он был и в предыдущем сезоне (34 гола в 34 матчах). В конце года Дитер был выбран читателями кёльнской газеты Express лучшим бомбардиром века.

После ухода из «Кёльна» Мюллер играл в «Штутгарте», французском «Бордо», швейцарском «Грассхоппер», затем вернулся в Германию где подписал договор с «Саарбрюккеном». Свою карьеру Дитер закончил в своём родном Оффенбахе, играя за свой первый клуб «Киккерс».

Карьера в национальных сборных 
В сборной Мюллер дебютировал на Евро 1976, где он сыграл значительную роль в том что немцы дошли до финала. В матче против Югославии, когда немцы проигрывали 1:2, Дитер вышел на замену и забил три гола, что позволило Германии победить 4:2 в овертайме.

Продолжению успешной карьеры Мюллера в сборной помешали его разногласия с тогдашним тренером Хельмутом Шёном.

Достижения 
 1975 — второе место в рейтинге лучших бомбардиров (после Юппа Хайнкеса) с 24 голами.
 1976 — второе место на чемпионате Европы 1976.
 1976 — лучший бомбардир чемпионата Европы (4 гола)
 1977 — обладатель Кубка Германии с «Кёльном».
 1977 — лучший бомбардир чемпионата Германии с 34 голами.
 1978 — золотой дубль (победитель чемпионата Германии и обладатель Кубка Германии) с «Кёльном».
 1978 — лучший бомбардир чемпионата Германии с 24 голами.
 1984 — чемпион Франции с «Бордо».
 1985 — чемпион Франции с «Бордо».
 Второе место в рейтинге лучших бомбардиров в истории Кубка УЕФА (после Хенрика Ларссона) с 29 голами (у Ларссона 31).
 Рекордсмен чемпионата Германии по количеству голов в одном матче: 6 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на fussballdaten.de
 Профиль на worldfootball.net

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки второй сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Кикерс» Оффенбах
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Саарбрюккен»